Восмедьяно () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 16,61 км². Население — 43 человека (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории